Kozjak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Lopare
 Kozjak – wieś w Chorwacji, w żupanii osijecko-barańskiej, w gminie Bilje
 Kozjak – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Kozjak – wieś w Słowenii, w gminie Mislinja

 Kozjak (góry w Słowenii)
 Kozjak (pasmo górskie w północnej Macedonii Północnej)
 Kozjak (pasmo górskie w południowej Macedonii Północnej)
 Kozjak (jezioro w Chorwacji)
 Kozjak (przełęcz w Słowenii